Signs (film), een Amerikaanse film uit 2002
 Signs (Gert Emmens en Ruud Heij), een muziekalbum van Gert Emmens uit 2014
 Signs (single), een nummer Snoop Dogg en Justin Timberlake uit 2005
 Signs (Tedeschi Trucks Band), een muziekalbum van de Amerikaanse Tedeschi Trucks Band uit 2019